Юлия Энгельбрехт (; род. , Париж) — немецкая актриса.

Биография 
Юлия Шарон Энгельбрехт родилась 30 июня 1984 года в Париже. Мать — немецкая актриса Констанце Энгельбрехт, отец — французский актёр Франсуа Ноше. С 2004 по 2007 год Юли училась в Гамбургской высшей школе музыки и театра.

Актёрский дебют Юли состоялся в 1996 году. В 2007 году она была номинирована на премию «Undine Award» в категории «Лучшая молодая телеактриса».

В 2015 году вышел фильм с её участием — «Последний охотник на ведьм».

Фильмография

Примечания

Ссылки